A Parada Cidade do Samba é uma das estações do VLT Carioca, situada no Rio de Janeiro, entre a Parada Santo Cristo e a Parada Utopia AquaRio. Faz parte da Linha 1.

Foi inaugurada em 12 de julho de 2016. Localiza-se na Via Binário do Porto, ao lado da Cidade do Samba Joãosinho Trinta e do Aqwa Corporate. Atende o bairro do Santo Cristo.

Ver também 
 VLT Carioca
 Linha 1 do VLT Carioca

Ligações externas 
 
 

Cidade do Samba
Santo Cristo (Rio de Janeiro)
Fundações no Rio de Janeiro em 2016